Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mardy Fish che ha battuto in finale Zack Fleishman 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (primo turno)
 Bobby Reynolds (semifinali)
 Igor' Kunicyn (semifinali)
 Kevin Kim (quarti di finale)

 Alex Bogdanović (primo turno)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Tomáš Cakl (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2006